Zietlow bezeichnet:

 den deutschen Namen des polnischen Dorfes Sidłowo in der Woiwodschaft Westpommern

Zietlow ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Georg Heinrich Zietlow (19. Jh.), deutscher Historiker
 Anika Zietlow (* 1980), deutsche Sängerin
 Fritz Zietlow (1902–1972), deutscher Jurist, Journalist und als SS-Hauptsturmführer Teilkommandoführer bei der Sonderaktion 1005
 Ingrid Griebel-Zietlow (1936–1999), deutsche Malerin und Grafikerin
 Rainer Zietlow (?–?), deutscher Rennfahrer
 Sonja Zietlow (* 1968), deutsche Fernseh-Moderatorin